Rainer Schulte ist der Name folgender Personen:

* Rainer Schulte (* 1937), deutscher Literaturwissenschaftler
 Rainer Schulte (Zoologe) (?–2021), deutscher Herpetologe
 Rainer Schulte (Basketballspieler), deutscher Sportler, 1973–1974 Basketballnationalspieler